De Bilderberg, landgoed nabij Oosterbeek
Hotel De Bilderberg
Bilderberg (hotelketen), een hotelketen
Bilderbergconferentie, een jaarlijkse internationale conferentie